

Wydarzenia 

 Atak Galów na Italię.
 Lachares przejął władzę w Atenach.
 Na tym roku kończą się zapisy chińskiej Kroniki bambusowej.